Dryden är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Dave Dryden (1941–2022), kanadensisk ishockeymålvakt
 John Dryden (1631–1700), engelsk poet
 John F. Dryden (1839–1911), amerikansk affärsman och senator, grundare av Prudential Insurance Co. of America
 Ken Dryden (1947–), kanadensisk ishockeyspelare och politiker
 Spencer Dryden (1938–2005), amerikansk musiker
 Tammy Shewchuk-Dryden (född 1977), kanadensisk ishockeyspelare

Engelska efternamn